Şurakənd – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Şurakənd – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian